Álvaro Barreto (1936-2020), ingénieur, entrepreneur et homme politique portugais ;
 André Barreto (1979-), footballeur brésilien ;
 António Barreto (1942-), sociologue portugais ;
 Bruno Barreto (1955-), réalisateur brésilien ;
 Diego Barreto (1981-), joueur de football paraguayen ;
 Édgar Barreto (1984-), footballeur paraguayen ;
 Emídio Dantas Barreto (1850-1931), militaire, homme politique et auteur brésilien ;
 Emília Barreto (1934-2022), Miss Brésil 1955 ;
 Francisco Barreto (1520-1573), gouverneur portugais des Indes et vice-roi des Indes portugaises ;
 Franklin Barreto (1996-), joueur de baseball vénézuélien ;
 Guillermo Barreto (1929-1991), timbalero et batteur cubain ;
 Isabel Barreto (~1567-1612), exploratrice et navigatrice espagnole ;
 José Ramirez Barreto (1976-), footballeur brésilien ;
 José Ramón Barreto (1992-), acteur et chanteur vénézuélien ;
 Lima Barreto (1906-1982), réalisateur de cinéma brésilien ;
 Melchior Nunes Barreto (~1520-1571), prêtre jésuite portugais ;
 Michaël Barreto (1991-), footballeur français ;
 Nuno Barreto (1972-), marin portugais ;
 Octavio Lepage Barreto (1923-2017), homme d'État vénézuélien ;
 Paula Barreto (1979-), actrice colombienne ;
 Paulo Barreto (1965-), cryptologue brésilien ;
 Paulo Vitor Barreto (1985-), footballeur brésilien ;
 Pedro Barreto (1944-), prêtre jésuite péruvien ;
 Ray Barretto (1929-2006), chef d'orchestre, compositeur, arrangeur et producteur américain ;
 Román Viñoly Barreto (1914-1970), réalisateur et écrivain uruguayen.

Homonymie de patronyme